Осой — топоним:
 Осой — село в Республике Македония, община Дебар.
 Осой — село в Республике Македония, община Кичево.
 Осой — село в Иршавском районе Закарпатской области Украины.
 Осой — упразднённый посёлок в Дмитровском районе Орловской области России.